HS Aegeon kan verwijzen naar een van vier schepen bij de Griekse marine. De schepen zijn vernoemd naar de Egeïsche Zee.
 HS Aegeon (1920) (ex Hagen), een Grieks troepentransportschip.
 HS Aegeon (1946) (ex HMS Lauderdale), een Griekse torpedobootjager van de Huntklasse.
 HS Aegeon (1976) (ex Weser), een Griekse torpedobootjager van de Rheinklasse.
 HS Aegeon (1993) (ex Hr. Ms. Banckert), een Grieks fregat van de Kortenaerklasse.